Por Luis Núñez puede referirse a:

 Luis Núñez Blanco, futbolista chileno.
 Luis Alberto Núñez, futbolista colombiano.
 Luis Núñez Vergara, científico chileno.
 Luis Núñez (médico), médico flamenco.